Drwinia (plaats), plaats in Polen
 Drwinia (gemeente), gemeente in Polen